Nemanja puede hacer referencia a:

Nemanja Miljanović, exfutbolista serbio-sueco que jugó en el IF Elfsborg. 
Nemanja Vidić, futbolista serbio que juega en el Manchester United FC.
Nemanja Vučićević, futbolista serbio que juega en el 1. FC Colonia.
Stefan Nemanja, gobernador medieval serbio del Raška y fundador de la dinastía Nemanjić.